Azizbek Haydarov  (Taskent, Szovjetunió, 1985. július 5. –) üzbég labdarúgó, az egyesült arab emírségekbeli Al Shabab középpályása.

További információk 
 

1985-ben született személyek
Üzbég labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek